

Джолієт — місто, штат Іллінойс
 Джолієт — місто, штат Монтана